Любань — топоним.

Белоруссия 

 Любань — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области.
 Любань — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Любань — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Любань — агрогородок в Вилейском районе Минской области.
 Любань — город, районный центр Любанского района Минской области.
 Любань (футбольный клуб)
 Любань — станция Белорусской железной дороги.
 Любань — озеро в Кобринском районе Брестской области.

Польша 
 Любань — город.

Россия 
 Любань — город в Тосненском районе Ленинградской области.
 Любань — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Любань — станция Октябрьской железной дороги.
 Любань — деревня в Любытинском районе Новгородской области.